Марк Паттон (; род. 22 сентября 1959, , штат Миссури, США) — американский актёр, известный по роли Джесси Уолша в фильме «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди».

Биография 
В восемь лет Марк начал увлекаться гимнастикой и попал в Младшую Олимпийскую Лигу. Однако в школе он переключился на занятие актёрским ремеслом, когда стал играть в школьном театре — так он попал в постановки «Night Must Fall» и «House of Blue Leaves» прославленной труппы «Missouri Repertory Company». Кроме того, актёр увлекался кантри-музыкой — его родители очень хотели, чтобы именно с этим увлечением была связана дальнейшая карьера Марка.

В 17 лет перед Паттаном встал выбор — отправиться в Нашвилл или Нью-Йорк. Выбор пал на Большое яблоко — со 132 долларами в кармане актёр оказался в мегаполисе. Первое время Марк подрабатывал барменом, но благодаря работе своего агента быстро получил роли в многочисленной рекламе. Вскоре он получает роли в фильмах «Come Back to the Five 'n Dime Jimmy, Dean Jimmy Dean» и «Anna… To The Ifinite Power». И наконец — главная роль Джесси Уолша в продолжении успешного фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди». После этого Марк снялся в пилоте телевизионного сериала «Kelsey’s Son» с Чаком Коннорсом, но проект был закрыт.

Почти 25 лет о Марке не было никакой информации в Интернете, однако когда начались съёмки документального фильма о сериале про Фредди Крюгера, создатели опубликовали сообщение с просьбой поделиться любой информацией о местонахождении актёра на форуме сайта NightmareOnElmStreetFilms.Com. Вскоре актёра нашли, и он принял участие в создании фильма, дав интервью, в котором впервые за долгое время он ответил на вопросы, которые интересовали его поклонников.

В интервью Марк признался, что не против вновь сняться в фильме, но только если проект заинтересует его настолько, чтобы он вернулся в большое кино.

12 мая 2010 года, актёр появился в качестве специально приглашённого гостя на четырнадцатой конвенции «Monster Mania».

В 2019 году снялся в роли самого себя в документальном фильме «». Фильм посвящён второй части киносериала о Фредди Крюгере — «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди», исследует гомофобию вокруг картины и судьбу Паттона после выхода фильма.

Личная жизнь 
Марк Паттон является открытым геем. По словам актёра, Голливуд крайне нетерпим к гомосексуалам. Каждый стремится пошутить по этому поводу, а папарацци дежурят у гей-клубов в желании выяснить, кто из актёров — гей. Именно поэтому когда на актёра свалилась слава после роли Джесси и выхода фильма, он решил, что не хочет жить в такой обстановке. Паттон публично признался в своей ориентации вскоре после выхода фильма и покинул шоу-бизнес. По мнению многих критиков, это было ошибкой, так как у юноши был огромный актёрский потенциал.

В 40 лет ему поставили диагноз ВИЧ, пневмония, молочница и туберкулёз. В ходе борьбы с болезнями актёр столкнулся с плохим сочетанием лекарств от ВИЧ и туберкулёза, после чего был госпитализирован. После выздоровления он переехал в Мексику, где встретился и позже вступил в брак с Гектором Моралесом Мондрагоном. Пара владеет и управляет художественным магазином в Пуэрто-Вальярте. Сейчас Марк является успешным дизайнером и художником, живёт со своим партнёром в Мексике.

После появления в документальном фильме «Не спать тебе никогда: наследие улицы Вязов» Паттон начал гастролировать по конвенциям ужасов, где его признали первой мужской версией «королевы крика». Он жертвует большую часть своих гонораров группам по лечению ВИЧ и благотворительным организациям, помогающим ЛГБТ-молодёжи, таким как «Проект Тревор».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Люди с ВИЧ/СПИДом